

Armi
Bazooka – arma lanciarazzi anticarro

Musica
Bazooka – strumento musicale a fiato
Bazooka – gruppo musicale punk jazz californiano

Persone
Ike Quartey, detto Bazooka – pugile ghanese
Wilfredo Gómez, detto Bazooka – pugile portoricano